Pang kan som auktorsförkortning betyda:

 Pang Xiong-fei
 Jin Hu Pang

Robotskapade auktorsförkortningar